Devine (Texas), plaats in Texas
 Devine (band), rockband uit Vlaanderen

en naar de volgende personen met de achternaam Devine:
 Andy Devine (1905-1977), Amerikaans acteur
 Frank Devine (1931-2009), Australisch krantenuitgever en journalist
 John Devine (1985), Amerikaans wielrenner
 John Devine (1958), Iers voetballer
 Loretta Devine (1949), Amerikaans actrice